Moundounga est un nom de famille notamment porté par :

 Rodrigue Moundounga (1982-), footballeur gabonais
 Séraphin Moundounga (1964-), homme politique gabonais